Шапова́лова — женская форма фамилии .

Известные носительницы:
 Шаповалова, Алёна (род. 1978) — российский художник.
 Шаповалова, Дарья (род. 1987) — украинская журналистка, ведущая авторской программы.
 Шаповалова, Евгения Анатольевна (род. 1986) — российская лыжница.
 Шаповалова, Мария Павловна (1925—2013) — Герой Социалистического Труда (1949).